Pitch kan henvise til flere artikler:

 Pitch (flyvning) – et begreb, der dækker over flyets stilling og hældning i luften
 Pitch (baseball) – et kast af pitcheren
 Pitch (tonehøjde) – en betegnelse for tonehøjden i fx tale eller musik
 Pitch (film) – betegnelsen for det korte førsteudkast til en film
 Pitch (præsentation) – en ultrakort præsentation